Barwani bezeichnet:
 Barwani (Staat), ehemaliger Fürstenstaat
 Barwani (Stadt), Stadt in Indien
 Barwani (Distrikt), Distrikt in Indien

Barwani ist der Familienname von:
 Abdullah Salim Al-Barwani (* 1965), omanischer Boxer